Marcus Aurelius római császár vagy Marcus Aurelius Antoninus (121 – 180), a Római Birodalom császára a (161. március 8. – 180. március 17.)
 Marcus Aurelius Probus római császár, vagy Probus, Probus Marcus Aurelius (232 – 282) római császár
 Marcus Aurelius Carus római császár, vagy Carus, Narbo (223 – 283), a Római Birodalom császára
 Marcus Aurelius Claudius római császár, vagy Marcus Aurelius Claudius Augustus Gothicus, II. Claudius (213 – 270), római császár volt 268 és 270 között
 Marcus Aurelius Maximianus római császár, vagy Marcus Aurelius Valerius Maximianus Herculius (250 – 310), a Római Birodalom augustusa volt (Diocletianusszal együtt)
 Marcus Aurelius Carinus római császár, vagy Carinus Marcus Aurelius (257 – 285) a Római birodalom társcsászára 283 év vége és 285 eleje között.
 Marcus Aurelius Numerianus római császár, vagy Numerianus,  Marcus Aurelius Numerius Numerianus), (253 – 284) a Római Birodalom császára.
 Marcus Aurelius Caracalla római császár, vagy Marcus Aurelius Severus Antoninus Augustus (az uralkodói neve többször változott)
 Marcus Aurelius Elagabalus római császár, vagy Marcus Aurelius Antoninus, Heliogabalus néven római császár
 Marcus Aurelius Marius gall császár uralkodott: 268-ban
 Marcus Aurelius Claudius Quintillus római császár (220 – 270)
 Maxentius, vagy Marcus Aurelius Valerius Maxentius (278 – 312), 306 -tól haláláig a Római Birodalom egyik augustusa (császára)
 Commodus római császár, vagy Lucius Aelius Aurelius Commodus, Lucius Aelius Aurelius Commodus (161 – 192)
 Marcus Severus Alexander római császár, vagy Marcus Aurelius Severus Alexander, Marcus Iulius Gessius Alexianus
 Marcus Aurelius Mausaeus Valerius Carausius, 286–293 között Britannia császára
 Marcus Aurelius Cotta, consul i. e. 74-ben
 Marcus Auerlius Cotta Maximus Messalinus, római politikus, a 20-as év consulja
 Marcus Aurelius Scaurus, 1. századi római politikus
 Marcus Aurelius Cleander (mh. 190), római politikus
 Marcus Aurelius Heraclianus (mh. 268), praetori praefectus Gallienus idején
 Marcus Auerlius Nigrinianus (mh. 284/285), Carinus császár fia
 Marcus Aurelius Olympius Nemesianus, 3. századi római költő
 Marcus Aurelius Clemens Prudentius, 4. századi római költő

Újkori keresztnevek:
 Marcus Aurelius Hanna (1842–1921), világítótoronyőr, az amerikai polgárháború hőse
 Marcus Aurelius Smith (1851–1924), amerikai demokrata párti politikus
 Marcus Aurelius Garvey (1887–1940), jamaicai politikus
 Marcus Aurelius Arnheiter (1925–2009), amerikai haditengerészeti főtiszt

Lásd még:
 Marcus Aurelius oszlopa, emlékoszlop Rómában
 Marcus Aurelius lovasszobra, római köztéri szobor
 Marcus Aurelius temploma, Commodus által apja apotheózisának emelt templom Rómában